Карл Константинович (Карл-Эдуард Франц) Альбрехт (22 января 1863, Москва — после 1918) — русский архитектор, автор гражданских и церковных зданий в Москве и Подмосковье.

Биография 
Первоначально иностранный подданный. В 1893 году окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества с Малой серебряной медалью и принял российское подданство. В 1895 году получил от МУЖВЗ за выполненный проект Большую серебряную медаль. В 1899—1907 годах служил архитектором Лазаревского института восточных языков. В 1912—1913 годах и с 1915 года работал помощником московского участкового архитектора Н. Д. Морозова. Имел обширную самостоятельную архитектурную практику.

Постройки 
 Каретный сарай (1895, Москва, Неглинная улица, 20);
 Торговая лавка крестьянина В. Т. Кошелева (1897, Москва, Большая Никитская улица, 16, стр. 2), ценный градоформирующий объект;
 Дом жилой (перестройка городской усадьбы П. В. Снегирева — В. С. Бехтеевой — В. Е. Маслова) (1897, Москва, Малый Кисловский переулок, 11), ценный градоформирующий объект;
 Флигель жилой с нежилой пристройкой усадьбы К. Г. Разумовского (1906, Москва, Воздвиженка, 6/2 — Романов переулок, 2/6, стр. 5);
 Жилой дом (1909, Москва, Волковский переулок, 11);
 Жилой дом (1911, Москва, Гагаринский переулок, 25), не сохранился;
 Дом Орловых (1911, Москва, Тверской-Ямской (?) переулок, 12);
 Жилой дом (1911, Москва, Курбатовский переулок, 19);
 Жилой дом (1911—1912, Москва, Нащокинский переулок, 12);
 Доходный дом (1911—1913, Москва, Спиридоновка, 25/20 — Вспольный переулок, 20/25, стр. 1), ценный градоформирующий объект;
 Жилой дом (1912, Москва, 4-я Миусская улица, 18);
 Жилой дом (1912, Москва, Малый Олений переулок, 9);
 Жилой дом (1912, Москва, Дорогомиловская улица, 45);
 Жилой дом (1912, Москва, Сивцев Вражек, 38);
 Колокольня Николо-Архангельской церкви (1903, погост Дарков Бронницкого уезда).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Архитекторы Москвы
Архитекторы Российской империи
Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества